Ринкон дел Дијабло има више значења:

 Ринкон дел Дијабло, Томас Паулин Нава (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ринкон дел Дијабло (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику